L'édition 2023 du tournoi de tennis de Linz se déroule du 6 au  sur dur en intérieur. 
Elle est classée en catégorie WTA 250.

Faits marquants

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février 2022, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Forfaits 
  Elisabetta Cocciaretto, remplacée par  Tamara Korpatsch
  Danka Kovinić, remplacée par  Kamilla Rakhimova
  Jasmine Paolini, remplacée par  Alycia Parks
  Kateřina Siniaková, remplacée par  Clara Tauson
  Patricia Maria Țig, remplacée par  Varvara Gracheva

Lauréates 
La Russe Anastasia Potapova remporte son  WTA en dominant en finale la Croate Petra Martić.

La paire Natela Dzalamidze / Viktória Kužmová remporte le double.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Linz
 Saison 2023 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2023
Linz
Sport en Autriche en 2023
Tennis en février 2023